Palagio ima više značenja:
 Palagio, Arezzo
 Palagio, Firenze
 Palagio, Pisa
 Palagio, Siena